Antonio Felice Zondadari ist der Name folgender Personen:

* Antonio Felice Zondadari (Kardinal, 1665) (1665–1737), italienischer Geistlicher, Titularerzbischof von Damaskus 
 Antonio Felice Zondadari (Kardinal, 1740) (1740–1823), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Siena